El Hospital de la Merced hace referencia a diversos hospitales:

 Hospital de la Merced ubicado en Madrid en las cercanías del puente de Segovia (desaparecido).
 Hospital de la Merced en Osuna (provincia de Sevilla).
 Hospital de la Merced en Huelva.